9484 Wanambi – asteroide della fascia principale
 Wanambi – altra nome del Serpente Arcobaleno